Харитон Иванов Генадиев е български журналист, лексикограф и преводач.

Биография 
Роден е през 1861 година в Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Дядо му е българският митрополит Генадий Велешки (1830-1890), син е на Иван Генадиев Хармосин, а видният политик Никола Генадиев му е брат. През 1876 година семейството му се премества в Пловдив. Генадиев завършва гимназия в Пловдив като частен ученик, а след това галатасарайския лицей „Мектеб и Сюлеймание“ в османската столица Цариград. Заема различни административни длъжности в Източна Румелия.

По-късно служи в Българската екзархия в Цариград и в 1887 година прави неуспешен опит да основе екзархийски вестник в Цариград в 1887 година. Връща се в Пловдив, където закупува печатницата на французина Едуард Дионе и от 1888 до 1890 година издава успешното списание за преводни романи и разкази „Зимни нощи“. В 1890 година основава всекидневника „Балканска зора“, първият голям и траен български всекидневен вестник след Освобождението, на който до 1894 година е главен редактор.

От 1903 година до 1907 година е началник на отдела по печата на Външното министерство и шеф на Българската телеграфна агенция. От 1912 до 1914 година е секретар на кабинета на цар Фердинанд I.

Прави много преводи от френски:

 Александър Дюма - баща, „Граф Монте Кристо“, 1889
 Молиер, „Благородникът“, 1890
 Александър Дюма - баща, „Съвестта“, 1893
 Жул Верн, „Капитан Немо или 2000 левги под море“, 1893
 Жул Верн, „Чанселор“, 1895
 Виктор Юго, „Клетниците“, 1897-1898
 Александър Дюма - баща, „Рицарят на червения дом“, 1918
 Жул Верн, „Около месечината“, 1919
 Жул Верн, „Тайнственият остров“, 1921

Харитон Генадиев съставя френско-български и българо-френски речник.

Умира на 23 април 1914 година в София.

Родословно дърво

Бележки 

Български журналисти от Македония
Български преводачи на френскоезична литература
Български просветни дейци от Македония
Български лексикографи
Български имигранти от Македония в Пловдив
Родени в Битоля
Починали в София